Промина може бити:

 Промина, планина у Далмацији, Република Хрватска
 Општина Промина, општина у Далмацији, Република Хрватска